Van Genderen, ook Van Genderen Stort, kan verwijzen naar:

Van Genderen
 Herman van Genderen (1915-2009), Nederlands hoogleraar
 Jan van Genderen (1923-2004), Nederlands hoogleraar, predikant, publicist en theoloog
 Kyra van Genderen (1991), Nederlands honkbalster
 Olton van Genderen (1921-1990), Surinaams politicus
 Kenneth van Genderen, Surinaams bestuurder en politicus

Van Genderen Stort
 Reinier van Genderen Stort (1886-1942), schrijver en dichter.

Overige
 Genderen, dorp in de gemeente Altena in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.